Vaya con Dios (album van The Cats), een verzamelalbum van The Cats uit vermoedelijk 1972
Vaya con Dios (single van The Cats), een single van The Cats uit 1972, een cover van het lied dat van oorsprong door Inez James, Buddy Pepper en Larry Russell werd geschreven